Il singolare  del Tennislife Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Frederico Gil era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Andreas Haider-Maurer.

Fabio Fognini ha battuto in finale Boris Pašanski che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 4–2.

Teste di serie

  Potito Starace (quarti di finale)
  Fabio Fognini (campione)
  Frederico Gil (secondo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)

 Pablo Andújar (ritiro a causa della stanchezza)
 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (primo turno, ritiro)
 Simone Bolelli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tennislife Cup 2010